Мантра (санскр. मन्त्र, «міркування, вислів») — священний гімн в індуїзмі та буддизмі, що вимагає точного відтворення звуків, його складових.
 Махамрітьюмджая-мантра (санскр.: महामृत्युंजय मंत्र, mahāmṛtyuṃjaya mantra «мантра великого переможця смерті»), також називається Триямбака-мантра.
 Маха-мантра, Харе Крішна мантра, яку називають також маха-мантра («велика мантра») — вайшнавська мантра з 16-ти слів, що стала широко відома за межами Індії.
 Мантра-Йога — один із видів йоги, де базовою практикою є відтворення особливих звуків (складів, слів, речень — мантр) одним або кількома практиками.
 Гаятрі-мантра (санскр. गायत्री मन्त्र, Gāyatrī Mantra IAST) — ведична мантра на санскриті, дуже важлива в індуїзмі.
 Ом (мантра) (санскр. ॐ) в індуїстській і ведичній традиції — сакральний звук, первинна мантра.
 Мул-мантра — розділ священної книги сикхів Гуру Грантх Сахиб (створена мовою гурмукхі), записана Гуру Нанаком.
 Янтра-мантра (прилад або особлива конструкція споруди), або джантар-мантар — стаціонарний астрономічний прилад, що складається з гігантського трикутного гномона з гіпотенузою, паралельною осі Землі.